Su-čou může být:

 Su-čou – městská prefektura v čínské provincii Ťiang-su
 Su-čou (An-chuej) – městská prefektura v čínské provincii An-chuej
 Su-čou (Kan-su) – městský obvod v čínské prefektuře Ťiou-čchüan (v provincii Kan-su)
 Su-čou (přítok Chuang-pchu-ťiangu) – řeka v Čínské lidové republice